Bonesi – cognome italiano
 Bonesi – abitanti di Bono